Аболи́хин — русская фамилия, орфографический вариант Абалихин. 

 Аболихин, Алексей Тимофеевич  (30 марта 1918, д. Дмитровское, Новинская волость, Тверской уезд, Тверская губерния, Советская Россия  — 28 марта 1945, окрестности г. Цехден, Германия) — Герой Советского Союза (1945), участник Великой Отечественной войны.
 Аболихин, Константин Егорович (8 января 1868, Глухово, Красногорский район — 2 августа 1942) — русский и советский художник.